Kettenmühle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kettenmühle (Königheim), Wohnplatz von Königheim-Gissigheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kettenmühle (Mainbernheim), Mühle und ehemaliger Ortsteil von Mainbernheim, Landkreis Kitzingen, Bayern